Мануноя — река в России, протекает по Муезерскому району Карелии. Устье реки находится в 300 м по левому берегу реки Войдомы. Длина реки составляет 14 км.

В 3 км севернее устья реки находится посёлок Лендеры.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Реки Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро. Относится к речному бассейну реки Реки Карелии бассейна Балтийского моря.

Код объекта в государственном водном реестре — 01050000112102000010334.

Примечания 

Бассейн Лендерского
Реки Муезерского района